Die 85. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  85. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  85. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  85. Motorisierte Schützendivision (Sowjetunion)
  85th Infantry Division (Vereinigte Staaten)

Verbände Luftstreitkräfte 
  85th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern